Alikoski ist der Name von:

 Heikki A. Alikoski (1912–1997), finnischer Astronom
 Mikko Alikoski (* 1986), finnischer Eishockeyspieler

Außerdem:
 (1567) Alikoski, ein Asteroid des Hauptgürtels